Příjmení Adami nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Edward Fenech Adami (* 1934) – bývalý prezident a premiér Malty
 Friedrich Wilhelm Adami (1816–1893) – německý spisovatel
 Giuseppe Adami (1878–1946) – italský dramatik a libretista